Кислота:
 Кислота — сложное химическое соединение, состоящее из одного или нескольких атомов водорода и кислотного остатка.
 «Кислота» — российский фильм 2018 года.
 «Кислота» — сленговое название психоактивного вещества ЛСД.

См. также 
 КиСЛОТа — 1 капля